Baumann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brigitte Baumann
 Helmut Baumann
 Émile Napoléon Baumann
 Richard W.Baumann